Мистер Олимпия 1989 — самое значимое международное соревнование по культуризму, проводимое под эгидой Международной федерации бодибилдинга (). Соревнования проходили в Риме, Италия. Это был двадцать пятый по счету турнир «Мистер Олимпия». Свой шестой титул завоевал Ли Хейни (США).

Таблица 

Место Участник Страна
 1 Ли Хейни США
 2 Ли Лабрада США
 3 Винс Тейлор США
 4 Рич Гаспари США
 5 Мохаммед Беназиза Франция
 6 Майк Кристиан США
 7 Майк Квин США
 8 Брайан Бьюкенен Великобритания
 9 Самир Банну Ливан
 10 Рон Лав США
 11 Бертил Фокс Англия
 12 Францис Бенфатто Франция
 13 Андреас Мюнцер Австрия
 14 Боб Перис США
 15 Альберт Беклес Англия
 — Премчанг Дегра Индия
 — Армандо Дефант 
 — Жуан Маркес США
 — Том Тервиллигер США
 — Дэн Торнабен США
 — Павол Яблоницкий Чехия

Ссылки 
 http://www.ambal.ru/compt.php?s=t&c=77

Турниры Мистер Олимпия